Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Open Nottingham 2016 der Damen in Nottingham. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. Juni 2016 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nottingham